Magdeburger FC Viktoria 1896, een voormalige Duitse voetbalclub
 FuCC Cricket-Viktoria 1897 Magdeburg, een voormalige Duitse voetbalclub